Брезница може да се отнася за:

 Брезница, село в Област Благоевград, България;
 Горна Брезница, село в област Благоевград, България, чието име до 1971 е Брезница;
 Брезница, село в община Брод, Северна Македония;
 Брезница, село в дем Преспа, Западна Македония, Гърция с гръцко име Ватохори;
 Брезница, село в община Буяновац, Пчински окръг, Сърбия;
 Брезница, село в община Жагубица, Браничевски окръг, Сърбия;
 Брезница, крепост край Кралево, Сърбия;
 Брезница, крепост край Ниш, Сърбия;
 Брезница, община в Хърватия;
 Брезница, река в Сърбия.